L’amalgame, dans son sens figuré de procédé de langage, consiste à associer abusivement des idées, des personnes, des groupes ou des expressions. 

On parle, par exemple, d’un amalgame quand on associe intentionnellement ou non un groupe criminel du passé sur lequel un consensus est établi quant à sa nocivité (tels que les nazis) à un groupe, une personne ou une action contemporaine qui ne méritent pas ce rapprochement extrême, quels que soient leurs défauts éventuels.

Des mots explosifs 
Le nazisme, les sectes, le fascisme, le terrorisme, entre autres, sont des termes au fort pouvoir émotionnel parfois utilisés de manière plus ou moins malveillante pour discréditer une personne, un groupe ou une action par amalgame. Un autre amalgame répandu (cf. article "Amalgame Over" du Canard Enchaîné () ) consiste lui à confondre antisémitisme (la haine des juifs) et antisionisme (l'opposition à la politique d'Israël). Emmanuel Macron a lui aussi usé de cet amalgame lors du diner du CRIF du  de par la citation « L'antisionisme est l'une des formes modernes de l'antisémitisme. ». L’amalgame permet ainsi de contourner le dialogue en provoquant une réaction immédiate chez l’interlocuteur, les lecteurs ou l’auditoire, interdisant souvent une analyse plus approfondie du sujet traité.

Le discrédit 
L’amalgame, comme association négative ou inappropriée, jette le discrédit sur quelque chose ou quelqu’un.

En matière de santé mentale, par exemple, des amalgames entre troubles psychiques et dangerosité (« les personnes schizophrènes sont violentes ») sont régulièrement dénoncéscar ils stigmatisent les personnes atteintes de maladie mentale.

Des amalgames véhiculés dans des discours ou des médias, peuvent stigmatiser des groupes ou des personnes comme : l’amalgame entre « fonction publique » et « service public » (en laissant entendre qu'il s'agit de fonctionnaires), entre « chômeurs » et « fainéants » (en laissant entendre que toute personne sans emploi est responsable de sa situation), entre « minorité spirituelle » et « groupe criminel » (en laissant entendre que tous les groupes spirituels sont des « sectes »), entre « accusé » et « coupable » (en oubliant la « présomption d’innocence »). 

Un amalgame comme celui entre « blonde » et « stupide », véhiculé dans des blagues, des films, etc. accrédite le stéréotype de la blonde. 
En associant le genre à une qualité négative, ce type d'amalgame participe aussi au stéréotype de genre. 

Le trollisme sur Internet pratique parfois l'amalgame.

Généralisation abusive ou reflet d'une certaine réalité 

Si l'amalgame relève souvent de la généralisation abusive, inconsciente ou avec le désir de tromper, il peut aussi refléter une certaine réalité. Ainsi, en France, le Parti antisioniste a été accusé d'antisémitisme et avait sur sa liste pour les élections européennes de 2009 l'écrivain polémiste Alain Soral plusieurs fois condamné pour incitation à la haine contre les juifs. Si l'antisionisme diffère bien dans sa définition de l'antisémitisme, le fait que des antisémites notoires se soient revendiqués de l'antisionisme ou se soient plus ou moins habilement cachés derrière ce dernier terme pour échapper aux accusations de racisme peut expliquer de nombreuses confusions.

Références 

Sciences de l'information et de la communication
Concept de psychologie